428 км — остановочный пункт однопутной тепловозной линии Льгов — Курск. Находится на двухпутном перегоне Дьяконово — Лукашевка. Остановочный пункт расположен в городе Курчатов в 47 км от Курска, относится к Орловско-Курскому региону Московской железной дороги. На остановочном пункте 2 низкие боковые платформы. На платформах установлены типовые навесы красного цвета для ожидающих пассажиров. Железнодорожной кассы нет. Местное устоявшееся неофициальное название остановочного пункта — «Успенка» , по названию села, расположенного в этой местности (бо́льшая часть территории, занимаемой ранее селом, входит в состав современного Курчатова).

Транспортное сообщение 
Остановочный пункт 428 км используется для пригородного сообщения по направлениям:
 Курск — Льгов — Глушково
Поезда дальнего следования на платформе не останавливаются.

Фотографии

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов

Примечания 

Остановочные пункты Орловско-Курского региона Московской железной дороги
Курчатов (Россия)